У этого слова есть другие значения, см. Камен (значения)

Камен () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Камене проживало 195 человек. Камен расположен на границе с Сербией и Черногорией.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также значительную долю в населении составляют мусульмане (боснийцы).

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 142 человека (72,82 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 53 человека (27,18 %);
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %).

Климат 
Среднее количество осадков составляет 1754 мм в год. Самые влажные месяца — февраль 197 мм в год и август — 69 мм осадков в год.

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской